Zhaoyuan kan syfta på:

Zhaoyuan, Yantai – en stad på häradsnivå i Shandong-provinsen
Zhaoyuan, Daqing – ett härad i Heilongjiang-provinsen
 Zhaoyuan (ort i Kina) – en ort i provinsen Heilongjiang

WP:Projekt Kina